USA
Advance Township, Észak-Dakota
Advance (Észak-Karolina)
Advance (Indiana)
Advance (Kalifornia)
Flatwoods, Kentucky, eredetileg Advance volt a neve
Advance (Michigan)
Advance (Missouri)
Advance (Ohio)
Advance (Wisconsin)
 Kanada
Advance (Ontario)